Observatory Cay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Observatory Cay, Frederick Reefs, ö, Korallhavsöarna, 
 Observatory Cay, Kenn Reefs, ö, Korallhavsöarna,